Salbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Salbach (Heusweiler), Teil der Gemeinde Heusweiler im Regionalverband Saarbrücken, Saarland; ehemals Gemeinde im Landkreis Saarbrücken

Gewässer:
 Salbach (Aach), rechter Zufluss der Aach (Bodensee, Arbon) bei Arbon, Bezirk Arbon, Kanton Thurgau
 Salbach (Köllerbach), rechter Zufluss des Köllerbachs (zur Saar) bei Niedersalbach, Gemeinde Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Salbach (Strutbach), linker Zufluss des Strutbachs (zum Blaubach, zur Brettach, zur Jagst) bei Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Salbach ist Name eines Gebäudes:
 Villa Salbach, Radebeul, Wohnsitz von Clara Salbach (1861–1944), sächsische Hofschauspielerin

Salbach ist ein Familienname:
 Bernhard Salbach (1833–1894), deutscher Wasserbauingenieur
 Clara Salbach (1861–1944), sächsische Hofschauspielerin
 Margarete Salbach (1926–2005), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin

Siehe auch:
 Saalbach